Лубрикатор — змазувальний пристрій
 Лубрикатор (свердловинні технології)